Yuck [], engl. Ausspruch bei Ekel steht für:

 eine britische Rockband, siehe Yuck (Band)
 eine Zeichentrickfigur, siehe Yin Yang Yo! #Antagonisten

Siehe auch:
 YAK
 Yuk